Njoku ist der Familienname folgender Personen:

 David Njoku (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 William Njoku (* 1972), kanadischer Basketballspieler